Dale Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Dale Township du comté de McLean dans l'Illinois.
 Dale Township du comté d'O'Brien en Iowa.
  du comté de Kingman dans le Kansas.
  du comté de Cottonwood dans le Minnesota.
 Dale Township du comté d'Atchison dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships